

Hokej na trawie 
 Puchar Króla Hiszpanii – rozgrywki pucharowe dla klubów hiszpańskich

Koszykówka 
 Puchar Króla Hiszpanii – rozgrywki pucharowe dla klubów hiszpańskich
 Puchar Króla Mendoga – rozgrywki pucharowe dla klubów litewskich

Piłka nożna 
 Puchar Króla Bahrajnu – rozgrywki pucharowe dla klubów bahrajńskich
 Puchar Króla – rozgrywki pucharowe dla klubów hiszpańskich
 Puchar Króla Tajlandii – turniej piłkarski rozgrywany w Tajlandii

Piłka ręczna 
 Puchar Króla Hiszpanii – rozgrywki pucharowe dla klubów hiszpańskich

Piłka siatkowa 
 Puchar Króla Hiszpanii – rozgrywki pucharowe dla klubów hiszpańskich

Rugby union 
 Puchar Króla Hiszpanii – rozgrywki pucharowe dla klubów hiszpańskich

Skoki narciarskie 
 Puchar Króla – coroczne zawody w skokach narciarskich mężczyzn odbywające się w latach 1979–1992